Название Олови может относиться к следующим географическим объектам:
 
Олови — город в районе Соколов Чешской республики.
Олови — нефтяное месторождение в Габоне.